Rokytnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Rokytnice, comune del distretto di Zlín, nella regione di Zlín
Rokytnice, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Rokytnice nad Jizerou, città del distretto di Semily, nella regione di Liberec
Rokytnice nad Rokytnou, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Rokytnice v Orlických horách, città del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové